Tisam ist der Familienname folgender Personen:
 Anonga Nardu Tisam, Fußballspieler für die Cookinseln
 Nathan Tisam (* 1988), Fußballspieler für die Cookinseln
 Tuka Tisam (* 1986), Fußballspieler für die Cookinseln